Storträsk kan vara:

Geografi

Finland 

 Storträsk (sjö i Finland, Österbotten), 
 Storträsket (sjö i Finland, Nyland, lat 59,87, long 23,40), 
 Storträsk (sjö i Finland, Mellersta Finland), 
 Storträsk (sjö i Finland, Nyland, lat 60,19, long 24,34), 
 Storträsk (sjö i Finland, Nyland, lat 60,21, long 24,21), 
 Storträsk (sjö i Finland, Nyland, lat 60,33, long 25,31),

Se även
 Storträsk – en sjö mellan Vanda och Sibbo kommuner i Finland, se Gumböleträsken

Sverige 

 Storträsket (Moån), sjö, Norrbottens län, 
 Storträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö, Norrbottens län, 
 Storträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö, Norrbottens län, 
 Storträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 719467-166888), sjö, Västerbottens län, 
 Storträsket (Singö socken, Uppland), sjö, Storstockholm,

Se även
 Norra Storträsk – en by i Kalix kommun

Åland 

 Storträsk (Finström, Åland), sjö, 

Robotskapade Finlandförgreningar